Южноукраїнська (до 2008 року — Південноукраїнська) — проміжна залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці на лінії Помічна — Колосівка 
між станціями Кавуни (10 км) та Трикратне (14 км). Від станції відгалужується під'їзна колія до Південно-Української АЕС.

Розташована неподалік села Воля Арбузинського району Миколаївської області.

Історія 
Станція виникла 1978 року під такою ж назвою. Ділянка, на якій розташована станція, електрифікована у 1972 році.

Пасажирське сполучення 
На станції зупиняються приміські електропоїзди та поїзди далекого сполучення.

Джерела

Примітки

Посилання 

Залізничні станції Миколаївської області
Станції Одеської залізниці
Транспорт Первомайського району (Миколаївська область)